Иберийски въстания може да се отнася до няколко въстания на Иберийския полуостров (1520-1652):
 Въстание „Ерманиа“, 1520-1521
 Въстание „Алпухарас“, 1568-1570
 Бискайско въстание, 1631-1632
 Арагонско въстание, 1591-1592
 Португалско въстание, 1640-1668
 Каталонско въстание